Světová skupina II představovala druhou nejvyšší úroveň Fed Cupu 2012. Čtyři vítězné týmy postoupily do baráže o Světovou skupinu a poražení pak nastoupili do dubnové baráže o setrvání v této úrovni soutěže pro rok 2013.

Zápasy

Spojené státy americké vs. Bělorusko

Japonsko vs. Slovinsko

Slovensko vs. Francie

Švýcarsko vs. Austrálie

Reference 

Fed Cup 2012